Hazuki Fujiwara es un personaje de la serie Magical Doremi, es interpretada por Tomoko Akiya.

Sobre Hazuki

Personalidad y gustos 

Lleva gafas y tiene cabello largo marrón; es pasiva e inteligente. Ha sido amiga de la infancia de Doremi. Como aprendiz de bruja tiene una hada naranja llamada Rere. Además viene de una familia muy rica, por lo cual usa ropa elegida por su madre. Su comida favorita es Pastel de Chiffon. Detesta mucho los fantasmas y que no le dejen elegir o decidir por sí misma. Su frase conocida es "si mamá". Vive en la ciudad de Misora y va a la Primera Escuela Elemental.Ella tiene sentimientos por su amigo de la infancia Masaru y aunque Fujio intenta gustarle a hazuki ella no le hace caso. Le gusta tocar el violín y de mayor le gustaría convertirse en violinista.

En la serie

Primera temporada  

Es la segunda aprendiz de la Bruja Rika. En el primer episodio ayudó a Doremi a enamorarse de un jugador de fútbol, pero luego se echó todo a perder. Su mejor amiga es Doremi. En el tercer episodio se hizo amiga de Aiko y más adelante de Onpu. En el capítulo final, Onpu usó su magia y sus amigas se lo impidieron, pero el colgante que tenía en su brazalete se hizo pedazos y se desmayó durmiendo por unos 100 años. Al final, Doremi, Hazuki y Aiko pudieron salvar a Onpu con el carrusel mágico, pero tenían que renunciar como brujas.

Segunda temporada 

Hazuki es buena con el violín le gusta mucho la moda y la ropa de firma.

Tercera temporada 

Hazuki y sus amigas conocen a una nueva amiga que se llama Momoko y es muy buena cocinera.

Cuarta temporada 
En esta temporada masaru intenta decirle lo que siente pero no se siente capaz,en el día de la graduación, Hazuki no quería separarse de sus amigas

Personajes de Ojamajo Doremi